301 км, 301-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 301 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 846158.
 301 км — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 057329.
 301 км — остановочный пункт Московского региона Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 053012.
 301 км, Разъезд 301 км — разъезд Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 814316.